Le sigle RCDN peut correspondre à 
 RCD-National un groupe rebelle congolais,
 Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes (successeur du précédent).